

Bulgaria 
 Aleksandrovo (Kurgan) – città del Sud-Est della Bulgaria
 Aleksandrovo (Burgas) – situata in provincia di Burgas
 Aleksandrovo (Haskovo) – situata nella provincia di Haskovo
 Aleksandrovo (Lovech) – nella provincia di Lovech
 Aleksandrovo (Shumen) – nella provincia di Shumen
 Aleksandrovo (Stara Zagora) – situata in provincia di Stara Zagora
 Aleksandrovo (Targovishte) – situata nella provincia di Targovishte
 Aleksandrovo (Veliko Tarnovo) – in provincia di Veliko Tarnovo
 Aleksandrovo (Yambol) – nella provincia di Yambol

Serbia 
 Aleksandrovo (Nova Crnja) – villaggio situato nel comune di  Nova Crnja, Voivodina, Serbia
 Aleksandrovo (Subotica) – città nel comune di Subotica, Voivodina, Serbia

Pagine correlate 
 Aleksandrova
 Aleksandrów
 Aleksandrov